Maria Helpsterkerk (Berleur)
Maria Helpsterkapel (Moresnet-Chapelle)